Denumirea de Svetlina se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Svetlina, un sat în comuna Sredeț, regiunea Burgas;
 Svetlina, un sat în comuna Dimitrovgrad, regiunea Haskovo;
 Svetlina, un sat în comuna Topolovgrad, regiunea Haskovo.